Deuel County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Deuel County (Nebraska)
 Deuel County (South Dakota)

Siehe auch:
 Deuel County Courthouse